Дми́трий Ива́нович Луговско́й:
 Луговской, Дмитрий Иванович (1918—1989) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Луговской, Дмитрий Иванович (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.